Underberg steht für:

 ein internationales Spirituosen-, Wein- und Sekthaus, siehe Underberg
 einen Ort im Distrikt Sisonke, KwaZulu-Natal in Südafrika, siehe Underberg (Südafrika)
 einen ehemaligen französischen Automobilhersteller, siehe Underberg et Cie.

Underberg ist der Familienname folgender Personen:

 Christiane Underberg (* 1939), deutsche Unternehmerin
 Emil Underberg (1904–1958), deutscher Unternehmer
 Heinz Underberg (1912–1968), bayerischer Volkssänger
 Ruth Underberg (1924–2002), deutsche Malerin
 Theresa Underberg (* 1985), deutsche Schauspielerin

Siehe auch:

 Unterberg